Жуанзиньо () — псевдоним имени Жуан (), означает «маленький Жуан». В некоторых источниках на русский язык передаётся как Жуанзинью, либо ошибочно — Жоазиньо или Жоаозиньо. Известные носители:

 Жуан Мануэл де Араужу Коста Нету (1930—2005) — бразильский музыкант
 Жуан Карлос да Силва Севериану (род. 1941) бразильский футболист
 Жуан Соарес де Алмейда Фильо (род. 1954) — бразильский футболист
 Жуан Соарес де Алмейда Нету (род. 1980) — бразильский футболист
 Жуан Карлуш Рейш Граса (род. 1989) — португальский футболист
 Жуан Натаилтон Рамос дос Сантос (род. 1988) — бразильский и российский футболист

Другие значения 
 Жуанзинью — название малго настоящего печника () на португальском языке